Solaro kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Solaro, Korsika, departementet Haute-Corse i regionen ,

Italien 

 Solaro, Pavia, ort, Lombardiet, Provincia di Pavia, 
 Solaro, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Città metropolitana di Milano, 

Robotskapade Italienförgreningar